A Coppa Titano de 2014-15 foi a 55ª edição da copa de São Marinho. Folgore Falciano foi declarado campeão.

O vencedor desta edição, se qualificou para a Primeira Fase da Liga Europa de 2015-16.

Fase de grupos 
As equipes jogam entre si, em casa e fora. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase eliminatória. Os terceiros colocados jogam entre si para determinar mais duas equipes para a fase eliminatória.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Play-Off dos terceiros colocados

Fase Eliminatória

Quartas de final

Semifinais 
As partidas foram disputadas em 27 de abril de 2015.

Final 
A partida foi jogada em 30 de abril de 2015.

Ligações externas 
 site oficial (em italiano)
 uefa.com

Referências 

2014 no futebol
2015 no futebol